Constantin Brâncoveanu (; * 1654 in Brâncoveni, Oltenien; † 15. August 1714 in Istanbul) war von November 1688 bis April 1714 Fürst (Rumänisch: domn) der Walachei. Seine 25-jährige Herrschaft ist eine der längsten in der Geschichte des Fürstentums. Mit Ausnahme eines kurzen Zeitraumes am Anfang war es eine friedliche Periode, während der besonders die kirchliche Architektur aufblühte.

Leben 

Constantin Brâncoveanu wurde 1654 in Brâncoveni geboren. Sein Vater war Papa (Matei) Brâncoveanu, der Sohn des einflussreichen Bojaren Preda Brâncoveanu. Seine Mutter entsprang der Familie Cantacuzino; sie war die Tochter des Bojaren Constantin Cantacuzino (postelnicul), somit Schwester von Șerban, Mihai und Constantin Cantacuzino (stolnicul).

Die Kindheit des zukünftigen Fürsten war durch die politischen Ereignisse der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gekennzeichnet. 1654 wurde sein Vater in Bukarest von aufständischen Söldnern ermordet. Seine beiden Großväter wurden im Abstand von vier Jahren durch die regierenden Fürsten hingerichtet. Somit wurde Constantin von seiner Mutter und seinem Onkel Constantin Cantacuzino aufgezogen.

Der Fürst war ein kunstsinniger Förderer. Zur Zeit von Constantin Brâncoveanu wurde die rumänische Renaissance, der so genannte Brâncoveanu-Stil, entwickelt, der sich vor allem durch seine kunstvolle Steinmetzarbeit auszeichnet. Der Herrscher stiftete unter anderem das Kloster Horezu. Bei seinen politischen Geschäften hatte der Fürst keine glückliche Hand. Nach Art der moldauischen Fürsten betrieb er mit den Osmanen, denen er als Entschädigung für die innere Autonomie seines Fürstentums Tribut zahlen musste, ein gefährliches Doppelspiel. Als die Hohe Pforte erfuhr, dass der walachische Fürst mit dem russischen Zaren und dem österreichischen Kaiserhaus Geheimverhandlungen geführt hatte, ließ der Sultan Ahmed III. den Fürsten und seine vier Söhne in Bukarest festnehmen. Constantin Brancoveanu wurde 1714 mitsamt seinen vier Söhnen und seinem Berater von den Türken hingerichtet.

1992 wurde Brancoveanu von der Heiligen Synode der Rumänisch-Orthodoxen Kirche kanonisiert.

Politisches Wirken 

Constantin entstammte der wohlhabenden und einflussreichen Bojarenfamilie Brâncoveanu, die in den innenpolitischen Konflikten des 17. Jahrhunderts der Familie Cantacuzino beiseite stand. Er erbte ein umfangreiches Vermögen, welches er weiter vermehrte. Während der Herrschaft seines Onkels Șerban I. Cantacuzino (1678–1688), bekleidete er die höchsten politischen Ämter, darunter vel-postelnic und vel-logofăt, und unternahm in dessen Auftrag diplomatische Reisen nach Konstantinopel und Siebenbürgen. Als Șerban Anfang November 1688 verstarb, erreichten es seine Brüder Constantin Cantacuzino und Mihai Cantacuzino, dass Brâncoveanu ins höchste Amt gewählt wurde, obwohl er wenigstens deklarativ Bedenken äußerte, sich der hohen Verantwortung zu stellen.

Brâncoveanu erwies sich unter der Beratung seines Onkels Constantin Cantacuzino als kluger Politiker. Obwohl das Heilige Römische Reich seit 1683 große Fortschritte gegen das Osmanische Reich gemacht hatte und Druck auf das Fürstentum ausübte, sich seiner Vorherrschaft zu beugen, erkannte Brâncoveanu, dass die geopolitische Lage der Walachei und die außenpolitischen Umstände es dem teilautonomen Fürstentum noch nicht erlaubten, sich der Herrschaft des Osmanischen Reiches zu entziehen und dem christlichen Lager anzuschließen. Er zog es vor, eine zweideutige Politik zu führen: sich den Befehlen des Sultans zu beugen und regelmäßig den Tribut zu zahlen, jedoch heimlich die kaiserlichen Truppen mit Provisionen und Informationen bezüglich der Türken zu versorgen.

Obwohl er viele Intrigen gegen sich durch hohe Bestechungszahlungen an die osmanischen Amtsträger abwenden konnte (was ihm den Beinamen altin bey, Deutsch: Prinz des Goldes, bescherte), war sich Brâncoveanu seiner prekären Lage bewusst. Er pflegte Kontakte zur österreichischen Monarchie und zu Peter dem Großen und bat um Garantien, im Zweifelsfall in Siebenbürgen oder Russland Zuflucht zu bekommen. Letztendlich wurde er unerwartet abgesetzt und nach Konstantinopel gebracht, wo er monatelang gefoltert wurde, um seine nicht bereits konfiszierten Schätze zu enthüllen. Am 15./26. August 1714 wurde er zusammen mit seinen Söhnen und seinem engen Berater Ianache Văcărescu hingerichtet.

Stammbaum 
Stammbaum

Quelle: Nicolae Stoicescu: Dicționar al Marilor Dregători din Țara Româneascǎ și Moldova. Bukarest 1971, S. 412–413.

Nachkommen 

Constantin Brâncoveanu heiratete Marica, die Enkelin des Fürsten Antonie din Popești. Sie hatten sieben Töchter und vier Söhne.

Söhne

Töchter

Siehe auch 
 Schloss Mogoșoaia
 Geschichte von Bukarest
 Geschichte Rumäniens
 Liste der Herrscher der Walachei

Literatur 
 Dan Berindei: Urmașii lui Constantin Brâncoveanu și locul lor în societatea românească. Genealogie și istorie. In: Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu (Red.): Constantin Brâncoveanu. = Konstantin Brynkovjanu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1989, ISBN 973-27-0049-1, S. 275–285.
 Lucian Boia: History and Myth in Romanian Consciousness. Traducere în limba engleză de James Christian Brown. Central European University Press, Budapest u. a. 2001, ISBN 963-9116-96-3.
 Andrei Busuioceanu: Constantin Brâncoveanu în viziunea istoriografiei române și străine. In: Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu (Red.): Constantin Brâncoveanu. = Konstantin Brynkovjanu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1989, ISBN 973-27-0049-1, S. 9–23.
 Dimitrie Cantemir: Lupta dintre Inorog și Corb. (Roman Alegoric). Institutul de Arte Grafice „România Nouă“, București 1927, Digitalisat (PDF; 5,14 MB).
 Paul Cernovodeanu: Coordonatele politicii externe a lui Constantin Brâncoveanu. In: Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu (Red.): Constantin Brâncoveanu. = Konstantin Brynkovjanu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1989, ISBN 973-27-0049-1, S. 275–285.
 Paul Cernovodeanu: În vâltoarea primejdiilor. Politica externă și diplomația promovate de Constantin Brâncoveanu (1688–1714). Silex, București 1997, ISBN 973-97927-5-8.
 Ilie Chiriță: Urmașii lui Brâncoveanu-Vodă (Versiunea arhivată). In: Arhivele Olteniei. Anul 11, Nr. 63/64, Septembrie/Decembrie 1932, , S. 303–318.
 Anton-Maria Del Chiaro Fiorentino: Revoluțiile Valahiei. Traducere din anul 1929 de S. Cris-Cristian (= Restitutio Historiae. 2). Editura Tehnopress, Iași 2005, ISBN 973-702-235-1.
 Constantin Giurescu, Nicolae Dobrescu (Hrsg.): Documente și regeste privitoare la Constantin Brâncoveanu. Culese, adnotate și publicate Împreună cu o intreducere. Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, București 1907.
 Constantin C. Giurescu: Istoria Românilor. Band 3: Dela moartea lui mihai viteazul până la sfârșitul epocei Fanariote (1601–1821). Teil 1. Ediția a doua, revăzută și adăogită. Fundația Pentru Literatură și Artă „Regele Carol II“, București 1946.
 Constantin C. Giurescu: Istoria Românilor. Band 3: Dela moartea lui mihai viteazul până la sfârșitul epocei Fanariote (1601–1821). Teil 2. Fundația Pentru Literatură și Artă „Regele Carol II“, București 1946.
 Radu logofătul Greceanu: Istoria domniei lui Constantin Basarab Brîncoveanu Voievod (1688–1714) (= Cronicile medievale ale României. Bd. 8, ). Studiu introductiv și ediție critică întocmite de Aurora Ilieș. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1970.
 Radu Grecianu: Viața lui Costandin Vodă Brâncoveanu. Note și anexe de Ștefan D. Grecianu. Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, București 1906.
 Ștefan Ionescu, Panait I. Panait: Constantin Vodă Brîncoveanu. Viața, Domnia, Epoca. Editura & stiinṭifică, București 1969.
 Nicolae Iorga: Socotelile Sibiului. In: Analele Academieĭ Române. Memoriile Secțiunii Istorice. Serie 2, Bd. 21, 1898/1899, , S. 271–302.
 Nicolae Iorga: Activitatea culturală a lui Constantin Vodă Brâncoveanu și scopurile Academiei Române. In: Analele Academieĭ Române. Memoriile Secțiunii Istorice. Serie 2, Bd. 37, 1914/1915, , S. 161–177, Digitalisat (PDF; 6,29 MB).
 Nicolae Iorga: Constantin Brîncoveanu. Dramă în cincĭ acte. Tipografia „Neamul Romănesc“, Vălenii de Munte 1914, Digitalisat (PDF; 11,95 MB).
 Nicolae Iorga: Valoarea politică a lui Constantin Brîncoveanu. Conferință ținută la Ateneul Romîn din București în ziua de 15 August 1914. Tipografia „Neamul Romănesc“, Vălenii de Munte 1914.
 Nicolae Iorga: Pentru comemorarea unui mucenic al patriei. In: Niculae M. Popescu: Viața și faptele domnului Țării Românești Constandin Vodă Brâncoveanu. Care a fost tăiat de turci la Țarigrad împreună cu patru feciori ai săi și cu un boier. Tipografia Cărților Bisericești, București 1914, S. 33–36.
 Nicolae Iorga: Dominii Români. După portrete și fresce contemporane. Editura și Tiparul Krafft & Drotleff S.A. pentru Arte Grafice, Sibiu 1930, S. XII–XIII, 130–139.
 Nicolae Iorga: Istoria Românilor. Band 6: Monarhii. Monitorul oficial u. a., București 1938.
 Nicolae Iorga: Bizanț după Bizanț. Traducere de Liliana Iorga-Pippidi, Postfață de Virgil Cândea. Editura Enciclopedică Română, București 1972, S. 181–190.
 Ioan Lupaș: Studii, conferințe și comunicări istorice. Band 3. Tipografia „Cartea Românească“ din Cluj, Sibiu 1941, S. 3–46.
 Andrei Pippidi: Un episod al relațiilor româno-engleze: Corespondența lui Constantin Brâncoveanu cu lordul Paget. In: Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu (Red.): Constantin Brâncoveanu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1989, ISBN 973-27-0049-1, S. 139–155.
 Constantin Rezachevici: Constantin Brâncoveanu. Zărnești 1690. Editura Militară, București 1989, ISBN 973-32-0006-9, S. 33.
 Nicolae Stoicescu: Dicționar al Marilor Dregători din Țara Româneascǎ și Moldova. Sec. XIV–XVII. Editura enciclopedică română, București 1971, S. 412–413.
 Constantin Șerban: Constantin Brîncoveanu. Editura Tineretului, București 1969.
 Iolanda Țighiliu: Domeniul lui Constantin Brâncoveanu. In: Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu (Red.): Constantin Brâncoveanu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1989, ISBN 973-27-0049-1, S. 74–94.
 Emil Vîrtosu: Foletul Novel. Calendarul lui Constantin Vodǎ Brǎncoveanu, 1693–1704. Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului – Imprimeria Națională, București 1942.
 Alexandru D. Xénopol: Istoria românilor din Dacia Traiană. Band 8: Domnia lui C. Brancovanu. 1689–1714. Ediția a III-a, revăzută de autor, îngrijită și ținută la curent de I. Vlădescu. Editura „Cartea Românească“, București 1929, S. 7–76.

Einzelnachweise

Weblinks 

Fürst (Walachei)
Heiliger (17. Jahrhundert)
Hingerichtete Person (Osmanisches Reich)
Hingerichtete Person (18. Jahrhundert)
Geboren 1654
Gestorben 1714
Mann